Никола́й Ива́нович Чекмарёв () — военный инженер, архитектор, работал преимущественно в Киеве и на Украине.

Биография 
Происходил из потомственных дворян Тамбовской губернии. Окончил Владимирскую военную гимназию (1865) в Киеве, Николаевское инженерное училище (1868) и Николаевскую инженерную академию (1874) в Петербурге. Некоторое время состоял при инженерном управлении Киевской крепости.

В 1877—1878 годах участвовал в русско-турецкой войне на Балканах в составе саперного батальона и 14-го армейского корпуса. Отличился в Добрудже при взятии укреплений Базарджика. Был удостоен боевых наград вплоть до ордена Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

Полковник-инженер с 1891 года. Вышел в отставку в чине генерал-майора.

В 1880—1898 годах занимал должность архитектора Киевского учебного округа. В отзыве попечителя округа были отмечены «многолетняя служебная деятельность полковника Чекмарёва, выразившаяся в ряде прекрасно возведенных им зданиях учебных заведений Округа, в его честном и рачительном отношении к службе, а также выдающиеся способности и серьезное знание своего дела».

После ухода со службы Н. И. Чекмарёв проживал в местечке Гостомель под Киевом, где у него было имение Чекмарёвка (не сохранилось). Активно участвовал в жизни местечка, содействовал возведению там общественных построек. Благодаря этому помещик Чекмарёв пользовался симпатиями местных крестьян. В 1920 году, уже будучи стариком, овдовев и оставшись без средств к существованию, был принят в Гостомельское общество; в дальнейшем получил земельный надел, который сдавал в аренду. В 1925 году переселился в соседний дачный поселок Бучу. Последние имеющиеся сведения об Н. И. Чекмарёве датированы 1926 годом.

Творчество 
Работая архитектором учебного округа, выстроил ряд зданий для различных учебных заведений (в том числе корпуса двух гимназий в Киеве). Выполнял также частные заказы по возведению жилых домов. При оформлении фасадов применял мотивы неоренессанса, «русского стиля», «кирпичного стиля» и др.

Отдельные реализованные проекты 

 Здание Киево-Печерской (5-й) гимназии в Киеве по ул. Суворова, 1 (выходит на нынешнюю пл. Славы в местности Печерск). Проект был составлен в 1884 году, строительство велось в 1885—1886 годах. Фасад был декорирован в «русском стиле». Первоначально двухэтажное. В советское время здесь был размещен Автодорожный институт, для которого здание в 1960-х годах было надстроено до четырёх этажей и расширено, первоначальный декор при этом уничтожен.
 Здание 4-й гимназии в Киеве по Большой Васильковской улице, 96 (прежде дом 98); главный фасад выходит на переулок, перпендикулярный улице. Возведено в 1897—1898 годах в местности Новое Строение. Включало домовую церковь Св. Николая. Фасады оформлены в духе неоренессанса. В 1920 году пострадало от пожара, но было восстановлено и использовалось как помещение средней школы, впоследствии — ведомственное учебное заведение КГБ и СБУ.
 Пристройка к зданию Реального училища в Киеве в виде двухэтажного объёма с актовым залом справа от училищного корпуса по ул. Большой Житомирской, 2. Выполнена в 1894—1895 годах (в проектировании участвовал Я. В. Кривцов). Ныне помещение Дипломатической академии Украины.
 Доходный дом генерала Павлова в Киеве по ул. Пушкинской, 33. Построен в 1895—1896 годах. Первоначально трехэтажный, впоследствии надстроен.

В 1890 году во время летних манёвров Н. И. Чекмарёв обустраивал в Ровно временную квартиру императора Александра III, за что был удостоен перстня с украшенным бриллиантами царским вензелем.

Ссылки 
 Генерал-архитектор с протянутой рукой

Литература 
 Кальницкий М. Зодчество и зодчие. — К.: ВАРТО, 2012.
 Киево-Печерская гимназия. Отчет о состоянии гимназии за семилетний период её существования. — Киев, 1892.

Примечания 

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Украины
Архитекторы Киева
Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского инженерного училища
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)